Joan Armangué i Herrero (Barcelona, 1960), professor, autor i traductor català
 Joan Armangué i Ribas (Figueres, 1953), economista i polític català